Giuseppe Castiglione (1688–1766) – włoski malarz, jezuita i misjonarz, tworzący na dworze chińskiego cesarza
 Giuseppe Castiglione (ur. 1963) – włoski polityk, eurodeputowany, prezydent Katanii